Balaur bondoc — вид ящеротазових динозаврів, що існував у пізній крейді 70 млн років тому.

Назва 
Родова назва Balaur дана на честь персонажа румунського фольклору балаура — драконоподібної злої істоти.

Історія відкриття 
Рештки динозавра знайдено у 2009 році у відкладеннях формації Себеш поблизу міста Себеш в Румунії. Вид описано у серпні 2010 року румунським палеонтологом Золтаном Цікі з Бухарестського університету у співавторстві з Матіасом Времіром, Стівеном Брусаті та Марком Норелем.

Опис 

Невеликий двоногий хижак. Тіло завдовжки до 2 м, вага — 30 кг. На задніх лапах були великі кігті для розривання здобичі. Невеликий розмір динозавра і значні зміни в морфології кінцівок є наслідком ізольованого проживання динозавра, так як в кінці крейдяного періоду територія Румунії була островом.

Особливістю тварини є наявність 2 серпоподібних пазурів на задніх кінцівках, а не одного, як у всіх інших дромеозаврид. Перший кіготь розташовувався на 1 пальці, який у всіх інших теропод недорозвинений. Другий, відповідно, був на 2 пальці ноги, як у всіх дейноніхозаврів. Така аномалія, а також незвичайна будова самих ніг (кремезна, незвичайна будова плесна, яке ширша, за гомілку; потужна мускулатура) говоритм про те, що Balaur вів деревний спосіб життя.

Інша особливість — сильна редукція 3-го пальця на передніх кінцівках. З чим пов'язана така аномалія — ​​невідомо.

Філогенія 

Філоегнічна кладограма за Cau (2017), що показує родинні зв'язки Balaur

Посилання 
 American Museum of Natural History (2010, August 30). Stocky dragon dinosaur, relative of Velociraptor, terrorized Late Cretaceous Europe. ScienceDaily
 Scinexx, Das Wissensmagazin Dinofund: „Untersetzter Drache“ jagte mit tödlicher Doppelklaue 
 The Paleobiology Database Balaur bondoc

Тероподи
Динозаври Європи
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2010